Los desconocidos de siempre puede hacer referencia a:

 Los desconocidos de siempre película italiana estrenada en 1958, cuyo título original es I soliti ignoti.
 Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, banda argentina de folk rock.